Carmelo – nome proprio di persona italiano maschile
 Monte Carmelo – catena montuosa della Galilea
 Monte Carmelo – comune dello Stato del Minas Gerais (Brasile)
 Palazzo Carmelo – palazzo sito a Cerignola, comune italiano nella provincia di Foggia, Puglia
 Carmelo – cittadina nel Dipartimento di Colonia (Uruguay)